Mercy — песня американской поп-рок-группы OneRepublic, выпущенная в 2008 году. Это четвёртый сингл с их дебютного альбома Dreaming Out Loud.

Группа дебютировала сингл в Великобритании 15 августа 2008 года, где он не имел большого успеха.

Сингл появляется в эпизоде ​​шестого сезона телешоу Smallville, как и сингл «Stop and Stare».

Отслеживание 
1. Mercy 4:00

Клип 
На самом деле есть два клипа на сингл Mercy, записанные в 2006 году, но так и не выпущенные официально. Двумя месяцами ранее их альбом должен был быть выпущен с «Sleep» (в качестве их дебютного сингла), на самом деле они ушли из Columbia Records. Премьера официального видео Mercy состоялась в Великобритании 15 августа 2008 года на музыкальном канале Q. Видео снято в чёрно-белом цвете, и особенностью OneRepublic является исполнение песни на пляже.

Примечание 
1.↑ OneRepublic анонсирует сентябрьский тур по Великобритании на Undercover.fm , 10 июня 2008 г. Проверено 24 октября 2011 г. (архивировано из оригинала 13 августа 2011 г.).

Ссылки 
 Mercy on All Music Guide

Песни OneRepublic